Municipio de Casey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Casey (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ransom.
 Municipio de Casey (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.